Шекелеш — один из «народов моря» древности, упоминавшийся в целом ряде древнеегипетских источников времён Нового царства, и происхождение которого до сих пор вызывает споры среди историков.

Источники 
Шекелеш впервые встречаются в надписях в Карнаке и Атрибисе, сделанных на 5-й год правления фараона Мернептаха (1213—1203 годы до н. э.). Здесь о них сообщается как о военных союзниках ливийского князя Мраиуйя, как и племена шардана и экеш. На рельефе из Мединет-Абу воины шекелеш (šklš) изображены в рогатых шлемах, коротких юбках, они безбороды. Часто носят панцирь, вооружены копьём, дротиком, мечом и круглым щитом. Корабли шекелеш однотипны — это парусники, корма и носовая час которых украшены изображениями птичьих голов. Были ли они оснащены вёслами, не установлено.

В «Ономастиконе Аменемопа» (начало XI века до н. э.) перечислены города Ашкелон, Ашдод, Газа и Ашер, и вслед за ними указаны народы шардана, шелекеш и филистимляне. Из чего следует заключить, что эти народы в то время владели некоторыми районами Палестины. В сочинении Путешествия Уну-Амона, составленном одним из жрецов Карнакского храма Амона, отправленного в Библос для закупки там кедровой древесины сообщается, что путешественник посетил город Дор. Здесь местный правитель по имени Бедер жалует ему 50 хлебов, кувшин вина и бычью ногу. Прибыв в Библос, Уну-Амон видит в его гавани 11 кораблей народа шекелеш, которые Бедер послал ему вдогонку, чтобы задержать египтянина.

Происхождение и расселение 
Часто шекелеш транскрибируются как  sikiler, и поэтому они отождествляются с сицилийскими сиканами или сикулами. В то же время в египетских источниках они охарактеризованы как пираты, приходящие с островов греческого Архипелага, Кипра или из материковой Греции. Археологические находки на территории Палестины, принадлежащие к микенской или кипро-микенской культурам, указывают на то, что шекелеш здесь выступали, по-видимому, как микенские торговцы. Это, впрочем, не исключает возможности того, что они могли в определённое время захватывать и удерживать под своей властью некоторые прибрежные города древней Палестины. Согласно некоторым израильским археологам (Ephraim Stern: Dor, Ruler of the Seas. Israel Exploration Society, Jerusalem 2000), шекелеш заселили побережье Кармель и северную часть долины Шарон. Мойше Кохави на основе распространения обнаруженных находок микенской (SH III С) и кипро-микенской (LC III) керамики локализует регион расселения народа шекелеш у городов Мадера (Тель-Зерос), Акко (Тель-Акко) и Тель-Кейсан. В городе Дор была обнаружена также керамика типа SH III C совместно с некоторым количеством черепков филистимской бихромной керамики. Находки были сделаны в слоях, датированном серединой XI века до н. э. Кроме этого, здесь была обнаружена пластина из слоновой кости кипрской работы и кипрская круглая печать. Эти культурные слои шекелеш обрываются внезапно, указывая также на значительные разрушения в их заключительной фазе.

Примечания

Литература 
 Ephraim Stern: Dor, Ruler of the Seas. Israel Exploration Society, Jerusalem 2000. ISBN 965-221-042-0
 Abraham Malamat: The Egyptian decline in Canaan and the Sea-Peoples. Massadah, Tel-Aviv 1971.
 N. K. Sandars: The sea peoples, warriors of the ancient Mediterranean 1250—1150 BC. Thames and Hudson, London 1985. ISBN 0-500-27387-1
 H. R. Hall: The oldest civilisation of Greece. Studies of the Mycenean Age. London/Philadelphia 1901.

Народы моря
Древний Египет
История Палестины